Чарли Лэйн (; родилась 31 января 1984, Мэрион, Висконсин, США) — американская фотомодель и порноактриса.

Биография 
Чарли Лэйн бросила школу в возрасте 17 лет и, как только исполнилось 18 в 2002 году, начала свою карьеру в порноиндустрии. Она переехала во Флориду и работала там моделью до переезда обратно в Висконсин. Она разместила свой профиль на сайте модельного агентства, с ней сразу связались и предложили работать с журналами Hustler, Penthouse и Cheri.

Хотя она натуральная брюнетка, перекрашивается в красный цвет. Она не чувствует себя комфортно работая с мужчинами, поэтому работает только с другими девушками. Чарли заявила, что она является бисексуалом. Её любимыми женщинами для работы являются Рене Перес, Селеста Стар и Дженна Хейз.

В 2005 году она подписала контракт на один год с Metro Studios и Astrux Entertainment. В феврале 2006 года выиграла звание «Киска месяца».

В 2006 году она появилась на шоу Говарда Стерна. В 2007 году Лэйн участвует в нескольких мейнстрим-проектах. Она была соведущей для интернет ток-шоу «Almost Live with Gary Garver». Она также появилась в эпизоде «Fat Guy Nation», производимого National Lampoon.com. Потом ей сделали повторно предложение на выступление на шоу Говарда Стерна, где соревновались в World's Strongest Naked Women Contest.

В 2009 году Лэйн была нанята в качестве принимающей стороны Pay Per View опроса серии «Слишком много для телевидения». Она брала интервью у людей на улице о сексе и уговаривала их прийти в студию.

В 2010 году Чарли появилась в двух социальных рекламах организации «Свобода слова коалиции» на тему интернет-пиратства фильмов взрослого содержания..

По данным на 2020 год, Чарли Лэйн снялась в 459 порнофильмах.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Клуб Чарли Лэйн
 
 Профиль на avn.com

Порноактрисы по алфавиту
Порноактрисы США
Penthouse Pets
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами